

Sigle 
 Palestinian Broadcasting Corporation (Ente televisivo palestinese)
 Partei Bibeltreuer Christen (Partito dei Cristiani Fedeli alla Bibbia) – partito politico tedesco
 Play By Chat – tipo di gioco on line
 Primary Biliary Cirrhosis – cirrosi biliare primitiva
PB – US Navy Patrol Boat

Chimica 
 PBC – Policlorobifenili

Codici 
 PBC – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale di Puebla (Messico)
 pbc – codice ISO 639-3 della lingua patamona